Jan Hendrik Leopold (1802-1873), Nederlands burgemeester
J.H. Leopold (1865-1925), Nederlands dichter. Kleinzoon van voorgaande.